Felscher ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Felscher (* 1983), deutscher Jazzmusiker
 Walter Felscher (1931–2000), deutscher Mathematiker
Siehe auch:
Fälscher (Begriffsklärung)
Feldscher (Begriffsklärung)